Andrés Pablo Fernández, calciatore uruguaiano
Omar Andrés Fernández, calciatore colombiano
Andrés Fernández Ramón, calciatore spagnolo
Andrés Eduardo Fernández, calciatore spagnolo